Timbaland
 The Timberland Company
W Wielkiej Brytanii:
 Timberland – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)